Der Partypoker.net Grand Slam of Darts 2009 wurde vom 14. bis zum 22. November in der Civic Hall in Wolverhampton ausgetragen und von der PDC organisiert.

Neben 26 Spielern der PDC waren auch sechs Spieler des konkurrierenden Dartverbands BDO eingeladen worden.

Gespielt wurde in acht Vierergruppen, in denen sich jeweils die zwei Erstplatzierten für die Finalrunde der besten 16 Spieler qualifizierten.

Titelverteidiger war der englische Rekordweltmeister Phil Taylor, der auch in diesem Jahr durch einen 16:2-Finalerfolg gegen Scott Waites den Titel gewinnen konnte.

Preisgelder 
Das Gesamtpreisgeld von £ 400.000 verteilte sich wie folgt auf die 32 Teilnehmer:

Qualifikation 
Im Gegensatz zu anderen Turnieren richteten sich die Qualifikationskriterien nicht nach Ranglistenplatzierungen, sondern nach Siegen, Final- und Halbfinalteilnahmen bei den großen Turnieren der PDC sowie der BDO-Weltmeisterschaft in den Jahren zuvor.

Der BDO-Spieler Scott Waites nahm den Platz des BDO-Weltmeisters Martin Adams ein, welcher zum dritten Mal in Folge die Teilnahme am Turnier absagte.

Setzliste

Ergebnisse

Gruppenphase 
Gespielt wurde im Best-of-nine-Legs-Modus.

Gruppe A 

1. Spieltag 14. November 2009

2. Spieltag 15. November 2009

3. Spieltag 17. November 2009

Gruppe B 

1. Spieltag 14. November 2009

2. Spieltag 15. November 2009

3. Spieltag 17. November 2009

Gruppe C 

1. Spieltag 14. November 2009

2. Spieltag 15. November 2009

3. Spieltag 17. November 2009

Gruppe D 

1. Spieltag 14. November 2009

2. Spieltag 15. November 2009

3. Spieltag 17. November 2009

Gruppe E 

1. Spieltag 15. November 2009

2. Spieltag 16. November 2009

3. Spieltag 18. November 2009

Gruppe F 

1. Spieltag 15. November 2009

2. Spieltag 16. November 2009

3. Spieltag 18. November 2009

Gruppe G 

1. Spieltag 15. November 2009

2. Spieltag 16. November 2009

3. Spieltag 18. November 2009

Gruppe H 

1. Spieltag 15. November 2009

2. Spieltag 16. November 2009

3. Spieltag 18. November 2009

Finalrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf dartsdatabase.co.uk
 Bericht auf darts1.de

2009
Dartwettbewerb in Wolverhampton
Dartveranstaltung 2009